A szicíliai védelem a sakkjátékban az egyik ún. félig nyílt megnyitás. A nyitó lépéspár:

1. e4 c5

Sötét eredendő szándéka, hogy a felszabaduló c vonalon erős vezérszárnyi támadást indítson. Az elmélet számos variációt ismer, ezek többsége kemény csatát eredményez, de világos ki is térhet előle, például 2. Hc3-mal.

A c vonal megnyitása aszimmetrikus pozíciót eredményez, amelyben általában világosé a kezdeményezés a királyszárnyon, a vezérszárnyon azonban a nyílt vonal ellentámadásra nyit teret sötét számára.

A megnyitásnak Giulio Polerio adta a nevet 1594-es sakkírásában.

Több variációja létezik. Többek között (a teljesség igénye nélkül):

A) Zárt (centrum) 

I. A c3-as avagy Alapin-változat
1. e4 c5 2. c3
A sakkelmélet ugyan nem túlzottan kedveli, de mégis sokszor használják ezt a megnyitást, mivel a világosnak irányíthatóbb középjátékot ad.

II. A zárt szicíliai
1. e4 c5 

a. 2. d3 e6 v. Hc6 

b. 2. f4 d5!? 

c. 2. b3 d6

d. 2. g3 Hc6 v. d5!? 

e. 2. b4!? cxb4 

f. 2. Fc4 e6 Világos számára ez a pozíció nehezebb játékot jelent.

g. 2. c4 d6 v. Hc6 

h. 2. d4 cxd4 (3. c3!? d5 v. dxc3 - Morra-csel)

B) Nyílt változat 

I. e4 c5 2. Hf3 -

Világos terve, hogy nyitja a következő lépésben (3. d4 -) a centrumot. Sötétnek erre kell felkészülnie.

1. Pelikán-változat
2. - Hc6
3. d4 cxd4
4. Hxd4	Hf6
5. Hc3 e5

2. Najdorf-változat
2. - d6
3. d4 cxd4
4. Hxd4 Hf6
5. Hc3 a6

3. Scheveningeni változat
2. - d6
3. d4 cxd4
4. Hxd4 Hf6
5. Hc3 e6

4. Négyhuszáros változat
2. - d6
3. d4 cxd4
4. Hxd4 Hf6
5. Hc3 Hc6

5. Paulsen-védelem
2. - e6
		
6. Magyar változat
2. - g6
3. d4 cxd4
4. Vxd4 Hf6

II. Angol változat 2. d4 Hf6

További információk 
 Sakk és sakkjátékosok a reneszánszban (angolul).

Sakkmegnyitások